Der Volleyball World Cup 2003 war die zehnte Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 16. und dem 30. November in Japan statt. Brasilien gewann den Titel. Dieser Wettbewerb galt gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Spiele 2004.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  und  als Finalisten der Europameisterschaft 2003
  und  als Finalisten der Asienmeisterschaft 2003
  und  als Finalisten der NORCECA-Meisterschaft 2003
  und  als Sieger und Vizemeister der Südamerikameisterschaft 2003
  als Sieger der Afrikameisterschaft 2003
  und  auf Einladung des FIVB

Modus 
Die zwölf Teilnehmer spielten vier Runden, wobei sie informell auf zwei Gruppen aufgeteilt waren. Das System war „jeder gegen jeden“. Die ersten drei Mannschaften erhielten jeweils einen Platz für die Olympischen Spiele 2004.

Finalrunde

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Weblinks 
 Offizielle Web-Präsenz (englisch)
 Ergebnisse (englisch)

Volleyballveranstaltung 2003
Manner 2003
World Cup der Manner 2003